BNP Paribas Open 2023 — женский одиночный разряд. Ежегодный женский турнир среди теннисисток профессионалок из серии Премьер-турнир WTA. Будет проведён с 8 марта по 19 марта 2023 года на кортах в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США). В основной сетке турнира примут участие 96 спортсменок, из них 32 сеянные. В квалификации к турниру примут участие 48 теннисисток, из которых 12 победительниц получат право выступать в основном турнире. 8 спортсменок получили уайлд-кард. Призовой фонд женского турнира составил 8,8 млн. долларов США.

Общая информация 
Победительницей прошлого турнира в 2022 году стала Ига Свёнтек .

Чемпионы 2023

Посев игроков

Теннисистки получившие уайлд-кард 
  София Кенин
  Энн Ли
  Элизабет Мандлик
  Кэти Макнэлли
  Эмма Наварро
  Пейтон Стернс
  Кэти Волынец
  Даяна Ястремская

Теннисистка, имеющая защищённый рейтинг 
  Каролина Мухова
 Евгения Родина
  Маркета Вондроушова

Победители квалификации к турниру 
  Кэти Суон
  Лаура Зигемунд
  Эшлин Крюгер
  Ребекка Петерсон
  Аранча Рус
  Кимберли Биррелл
 Варвара Грачёва
  Ребека Масарова
  Ольга Данилович
  Исалин Бонавентюре
  Кристина Буча
  Леся Цуренко

Теннисистки, счастливые проигравшие в квалификации (LL) 
  Далма Галфи
  Анна Каролина Шмидлова
  Магдалена Френх

Соревнования

Основная сетка турнира

Финальные матчи

Верхняя сетка

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Нижняя сетка

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Квалификация турнира

1-я четверть

2-я четверть

3-я четверть

4-я четверть

5-я четверть

6-я четверть

7-я четверть

8-я четверть

9-я четверть

10-я четверть

11-я четверть

12-я четверть

Ссылка 
Официальный сайт

Портал:Теннис

Indian Wells Masters 2023
Теннис
2023 год в теннисе
Март 2023 года